Буффарини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буффарини, Хулио (род. 1988) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Сан-Лоренсо».
 Буффарини-Гвиди, Гвидо (1895—1945) — итальянский государственный и политический деятель.